Појам  може да се односи на:

 Маркони (Виченца), је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Маркони (Леко), је насеље у Италији у округу Леко, региону Ломбардија
 Маркони (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Маркони (Терамо), је насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо
 Маркони (Фрозиноне), је насеље у Италији у округу Фрозиноне, региону Лацио
 Гуљелмо Маркони, италијански инжењер и физичар